Pic du Paradis är ett berg i den centrala delen av Saint-Martin,  km öster om huvudstaden Marigot. Toppen på Pic du Paradis är  meter över havet.  Pic du Paradis är den högsta punkten på ön Saint Martin.

Källor 

Berg i Saint-Martin